Чавич — сербская фамилия. Известные носители:

 Чавич, Драган (род. 1958) — боснийский политик, пятый президент Республики Сербской.
 Чавич, Мариян (1915—1941) — участник Народно-освободительной борьбы, Народный герой Югославии.
 Чавич, Милорад (род. 1984) — сербский пловец.
 Чавич, Милош (1918—1942) — участник Народно-освободительной борьбы, Народный герой Югославии.